Сан Фернандо Уно има више значења:

 Сан Фернандо Уно (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фернандо Уно (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику